

Geografia 
 Molas – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Dzmitry Molaš – ex calciatore russo naturalizzato bielorusso, difensore
 Felipe Molas López – politico paraguaiano
 Maria Rosa Molas y Vallvé – religiosa spagnola, fondatrice della congregazione delle Suore di Nostra Signora della Consolazione, venerata come santa dalla Chiesa cattolica 
 Zet Molas – regista ceca